Daniel Nestor e Maks Mirny erano i detentori del titolo e l'hanno difeso sconfiggendo in finale per 6-4, 6-4 i gemelli Mike e Bob Bryan

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (ritirati, quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (terzo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)
  Leander Paes /  Alexander Peya (secondo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (terzo turno)

  František Čermák /  Filip Polášek (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (semifinale)
  Santiago González /  Christopher Kas (secondo turno) 
  Eric Butorac /  Bruno Soares (terzo turno) 
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace(semifinale) 
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (terzo turno)
<li>  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Arnaud Clément /  Kenny de Schepper (primo turno)
  Olivier Charroin /  Stéphane Robert (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu /  Florent Serra (ritirati)
  Marc Gicquel /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Adrian Mannarino /  Benoît Paire (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (primo turno)
  Jonathan Dasnières de Veigy /  Nicolas Renavand (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2012
ATP World Tour 2012